Айлеу (порт. Aileu) — многозначный термин.

 Айлеу — город на северо-западе центральной части Восточного Тимора; административный центр одноимённого округа.
 Айлеу — один из административных округов Восточного Тимора.